Понтарлье:

 Понтарлье — коммуна и город во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Понтарлье — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Франш-Конте.